L'édition 2022 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 24 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sebastian Korda et de l'Australien Nick Kyrgios. Ils sont respectivement remplacés par Aslan Karatsev et Jack Draper.

Lauréats 
Le Canadien Félix Auger-Aliassime remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Holger Rune. Il s'agit de son  titre ATP en simple.
 
En double, Ivan Dodig et Austin Krajicek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2022
Sport en Suisse en 2022
Tennis en octobre 2022